Jimmy Nelson (American footballspeler), Amerikaans American footballspeler
 Jimmy Nelson (buikspreker), Amerikaans buikspreker
 Jimmy Nelson (fotograaf), Brits fotograaf en fotojournalist
 Jimmy Nelson (honkballer), Amerikaans honkballer
 Jimmy Nelson (rugbyspeler), Brits rugbyspeler
 Jimmy Nelson (zanger), Amerikaans blueszanger